

Culturismo 
 AAU Mr. Universe, gara di culturismo organizzata dalla American Amateur Athletic Union
 NABBA Mr. Universe, una gara tenuta durante l'evento annuale Universe Championships
 IFBB Mr. Universe (attualmente World Amateur Bodybuilding Championships), una gara di culturismo organizzata dalla International Federation of BodyBuilding & Fitness

Media 
 Mr. Universe, film del 1951 diretto da Joseph Lerner 
 Mr. Universe, film documentario del 1988 con Mickey Hargitay
 Mr. Universe, album del 1979 del gruppo britannico Gillan
 Mr. Universo, un personaggio minore nel film del 2005 Serenity
Mister Universo, film del 2016 diretto da Tizza Covi